Села:
 Гриньки — Житомирська область, Звягельський район
 Гриньки — Полтавська область, Глобинський район
 Гриньки — Тернопільська область, Кременецький район